Art Supawatt Purdy (né en 1969), acteur-chanteur américano-thaïlandais.
 Cecil Purdy, joueur d'échecs australien ;
 Ginny Purdy (née en 1966), joueuse de tennis américaine ;
 Joe Purdy, chanteur de folk américain ;
 Margaret Purdy (née en 1995), patineuse artistique canadienne ;
 Martin Purdy (né en 1981), joueur de rugby à XV anglais ;
 James Purdy (1914 – 2009), écrivain américain.

Toponymie 

 Purdy, une ville du comté de Barry, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Purdy, zone non incorporée du Kentucky (États-Unis).